Meaney ist der Familienname von:

 Colm Meaney (* 1953), irischer Schauspieler
 John Meaney (* 1957), britischer Science-Fiction Autor
 Michael Meaney, US-amerikanischer Neurologe

Siehe auch:
 Meany